Klenovac je lahko:
 Klenovac, Hrvaška
 Klenovac, Zaječar (Srbija)